Белкина — женская форма русской и еврейской фамилии .

 Известные носители 
 Белкина, Валерия Игоревна (род. 1999) — российская акробатка.
 Белкина, Елена Юрьевна (род. 1987) — украинская оперная певица (меццо-сопрано).
 Белкина, Катерина (настоящее имя Катерина Николаевна Туманова; род. 1974) — российский фотограф и художник.
 Белкина, Любовь Михайловна (1875—1944) — русская поэтесса, прозаик, драматург, участница революционного движения.
 Белкина, Мария Иосифовна (1912—2008) — русская писательница, прозаик и литературовед, мемуарист.
 Белкина, Надежда Николаевна (род. 1990) — украинская биатлонистка.
 Белкина, Ольга Владимировна (род. 1990) — российская легкоатлетка.
 Белкина, Софья Гдальевна (1908—1989) — советский инженер-геолог.